Hoppenlau steht für:

 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, berufliche Schule in Stuttgart
 Hoppenlaufriedhof, Friedhof in Stuttgart